Kabol puede referirse a:

Kabol, una de las transliteraciones del nombre de la capital afgana.

Kabol, nombre húngaro de la ciudad de Kovilj.